John O'Brien (1888-1967), arbitro statunitense 
John O'Brien (n. 1977), calciatore statunitense 
John O'Brien (1960-1994), scrittore statunitense 
John O'Brien, tennista australiano attivo negli anni cinquanta e sessanta
John O'Brien (n. 1962), regista statunitense 
John B. O'Brien (1884-1936), attore e regista statunitense
John O'Brien, attore australiano
John O'Brien, pallanuotista australiano